Secher ist der Familienname der folgenden Personen:

 Niels Secher (* 1946), dänischer Ruderer
 Steen Secher (* 1959), dänischer Segler